Pulaski megye (Arkansas)
 Pulaski megye (Georgia)
 Pulaski megye (Illinois)
 Pulaski megye (Indiana)
 Pulaski megye (Kentucky)
 Pulaski megye (Missouri)
 Pulaski megye (Virginia)